

Toponymes 

 District de Balangir : district de l'état de l'Odisha, en Inde.
 Balangir, ville indienne et chef-lieu du district de Balangir.

Zoologie 
 Balangir, race ovine de l'état de l'Odisha.